Municipio de Pleasant Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant Prairie (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Pleasant Prairie (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.